Ниже представлены саундтреки к американскому телесериалу «Холм одного дерева».

Композитор сериала — Марк Сноу, известный российскому зрителю по музыке для сериалов «Секретные материалы», «Тайны Смолвиля», «Её звали Никита» и др.

Официальные саундтреки

One Tree Hill. Vol 1 
 Gavin DeGraw — «I Don’t Want To Be» (live)
 The Wreckers — «The Good Kind»
 Jimmy Eat World — «Kill»
 Travis — «Re-Offender»
 The Get Up Kids — «Overdue»
 Rock 'n' Roll Soldiers — «Funny Little Feeling»
 Tyler Hilton — «Glad» (acoustic)
 22-20s — «Shoot Your Gun»
 Story of the Year — «Sidewalks»
 Tyler Hilton & Bethany Joy Lenz — «When The Stars Go Blue»
 Keane — «Everybody’s Changing»
 Butch Walker — «Mixtape»
 Sheryl Crow — «The First Cut Is The Deepest» (acoustic)
 Trespassers William — «Lie In The Sound»

Vol 2. Friends With Benefit 

Часть доходов от продаж альбома пошла в фонд Национальной Ассоциации по борьбе с раком груди ().

 Feeder — «Feeling A Moment»
 Jack’s Mannequin — «The Mixed Tape»
 Audioslave — «Be Yourself»
 Nada Surf — «Always Love»
 Gavin DeGraw — «Jealous Guy»
 Citizen Cope — «Son’s Gonna Rise»
 Hot Hot Heat — «Middle of Nowhere»
 Tyler Hilton — «Missing You»
 MoZella — «Light Years Away»
 Shout Out Louds — «Please Please Please»
 Fall Out Boy — «I’ve Got A Dark Alley And A Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song)»
 Jimmy Eat World — «23»
 Bethany Joy Lenz — «Halo»
 Michelle Featherstone — «Coffee & Cigarettes»
 Strays Don’t Sleep — «For Blue Skies»

Vol 3. Road Mix 

 Dashboard Confessional — «Don’t Wait»
 The Honorary Title — «Stay Away»
 Kooks — «Na ve»
 Band of Horses — «The Funeral»
 José González — «Heartbeats»
 Tyler Hilton — «You’ll Ask For Me»
 Lupe Fiasco — «I Gotcha»
 Gym Class Heroes — «Good Vibrations»
 The Wreckers — «Lay Me Down»
 The Constantines — «Soon Enough»
 Calexico feat. Iron & Wine — «He Lays In The Reins»
 Lucero — «Tell Me What It Takes»
 Songs:Ohia — «Just Be Simple»
 The Weepies — «World Spins Madly On»
 La Rocca — «Non-Believer»
 Mother Love Bone — «Chloe Dancer/Crown Of Thorns»

Music From One Tree Hill 
13 ноября 2008 года в продажу iTunes поступил эксклюзивный альбом-саундтрек с песнями, звучавшими в шестом сезоне шоу.

 Matthew Perryman Jones — «Save You» (4:50)
 Fall Out Boy — «I Don’t Care» (3:34)
 Augustana — «Where Love Went Wrong» (5:22)
 Lisa Hannigan — «Sea Song» (3:16)
 Meaghan Smith — «A Piece For You» (5:05)
 Nada Surf — «Are You Lighting By?» (5:26)
 Rosi Golan feat. William Fitzsimmons — «Hazy» (3:55)
 Jon Foreman — «Behind Your Eyes» (2:32)
 Edith Backlund — «Sincerely Hope It’s You» (3:22)
 Ray La Montagne — «A Falling Through» (4:28)
 Oasis — «(Get Off Your) High Horse, Lady» (4:14)
 Kate Voegele — «Devil In Me» (Live Acoustic) (5:20)
 Angels & Airwaves — «Lifeline» (4:17)
 Kate Voegele — «You Can’t Break A Broken Heart» (3:38)
 Bethany Joy Galeotti feat. Enation — «Feel This» (3:21)
 The Weepies — «Can’t Go Back Now» (2:17)
 Joshua Radin & Patty Griffin — «You Got Growing Up To Do» (2:53)
 Corey Crowder — «Leaving You» (3:02)
 Damien Jurado — «Sheets» (4:20)
 La Rocca — «Paris» (3:01)
 The Black Keys — «Psychotic Girl» (4:11)
 Against Me! — «Stop!» (2:38)
 Frightened Rabbit — «Poke» (6:17)
 St. Lola In The Fields — «Don’t Say» (3:02)
 Grace Potter & Bethany Joy Galeotti — «I Want Something That I Want» (2:05)
 Civil Twilight — «Quiet In My Town» (7:17)
 Chris Cornell feat. Timbaland — «Scream» (6:16)

Приглашённые музыканты 
В сериале в роли самих себя появилось много популярных современных музыкантов и композиторов — Гевин ДеГро, Шерил Кроу, Fall Out Boy, Дэнни Сауседо, Nada Surf, Jimmy Eat World и многие другие.

Ссылки 
 Страница музыки на сайте сериала theCW
 Официальный сайт музыки сериала

Саундтрек
Саундтреки 2005 года
Саундтреки 2006 года
Саундтреки 2007 года
Телевизионные саундтреки